

Нова Церкев — село в гміні Осташево Новодворського повіту Поморського воєводства
 Нова Церкев — село в гміні Можещин Тчевського повіту Поморського воєводства
 Нова Церкев — село в гміні Хойніце Хойницького повіту Поморського воєводства